Bearpaw Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bearpaw Butte (Kalifornien)
 Bearpaw Butte (Washington)